-{Innuendo}- се може односити на:

Innuendo (албум), албум групе Квин из 1991
Innuendo (песма), песма групе Квин из 1991
Innuendo (право), инсинуација